Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2022 проводился с 3 по 6 марта 2022 года в городе Биль.

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победителями чемпионата стала команда Aarau (Алина Пец / Свен Михель; пара стала чемпионами Швейцарии впервые), победившая в финале команду Solothurn Regio (Бриар Хюрлиман / Янник Шваллер). Бронзовые медали завоевала команда Zug (Даниэла Рупп / Кевин Вундерлин).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд выше располагается команда-победитель в личной встрече, у трёх или более команд — по результатам встреч между этими командами. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по «неполной» олимпийской системе: команды, занявшие 2-е и 3-е место, играют в полуфинале, победитель выходит в финал вместе с занявшей в группе 1-е место командой.

Все матчи проводились в 8 эндов. Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 5 марта, 19:00

Финал. 6 марта, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Aufgebot_de.pdf (Регламент и информация о чемпионате)
 Видео: 
 
 
 Плейлист «SM Mixed Doubles 2022» на YouTube (18 видео)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2022

Спорт в Швейцарии в 2022 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
Март 2022 года
Спорт в Биле